Hertz és un cognom alemany que significa: dur, valent o fort.

Persones rellevants 
Persones rellevants que tenen Hertz com a cognom:
 Hertz, Alfred (1872-1942), director d'orquestra alemany.

 Hertz, Heinrich (1857-1894), físic alemany i motiu de l'epònim de la unitat Hz.
 Hertz, Henrik (1797-1870), poeta danès.
 Hertz, Gustav (1887-1975), físic alemany.
 Hertz, John D. (1879-1961), empresari nord-americà i filantrop.
 Hertz, Saul (1905-1950), físic nord-americà que va descobrir l'ús dels isòtops del iode per al tractament de tiroides.
 Hertz, Wilhelm (1835-1902), escriptor alemany.

Altres usos 
 Hertz, unitat del Sistema Internacional d'Unitats de la freqüència.
 Hertz, empresa nord-americana del sector del lloguer de vehicles fundada l'any 1918.
 Hertz, cràter d'impacte de la Lluna.
 Experiment de Franck-Hertz, experiment científic sobre els nivells d'energia discrets als àtoms.
 Balena dels 52 Hertz, balena única per emetre cants en aquesta freqüència.

Referències 

Pàgines de desambiguació